La ligne N est une ancienne ligne du tramway vicinal de Gand de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Gand à Nevele entre 1909 et 1959. La ligne allait à l'origine jusqu'à Ruiselede, cette section restée non électrifiée fut exploitée jusqu'en 1953.

Histoire 
Tableaux : 1931 377 ; 1958 706

 : mise en service entre Gand Rabot et Tronchiennes; section Rabot -  commune avec la ligne Gand - Zomergem; traction vapeur; pas d'indice de ligne; exploitation par la SA des Tramways urbains et vicinaux (TUV), capital 158.

 : extension de Tronchiennes vers Tronchiennes Baarle.

 : extension de Tronchiennes Baarle vers Leerne-Saint-Martin.

 : extension de Leerne-Saint-Martin vers Vosselare.

 : extension de Vosselare vers le dépôt de Nevele.

 : extension du dépôt de Nevele vers Ruiselede.

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : Électrification entre Gand Rabot et Tronchiennes Maison communale, le reste de la ligne reste exploité en traction autonome et donne correspondance au tram électrique.

Entre le  et le  : attribution de l'indice N; extension vers la gare de Gand-Saint-Pierre : abandon de la section Gand Contributiebrug - Gand Einde Were menant au terminus du Rabot, création d'une nouvelle section entre Gand Einde Were et Gand Spaelaan puis via les voies de la ligne Z vers la gare (capital 8).

 : électrification entre Tronchiennes Maison communale et Tronchiennes Baarle.

Date inconnue : électrification entre Tronchiennes Baarle et Leerne-Saint-Martin.

 : électrification entre Leerne-Saint-Martin et Vosselare.

 : électrification entre Vosselare et le dépôt de Nevele.

 : suppression de la ligne restée en traction autonome entre le dépôt de Nevele et Ruiselede.

 : suppression de la section Nevele Dépôt - Nevele Canal.

 : suppression.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 

Ligne du tramway vicinal de Gand
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Orientale